James Moore peut désigner :
 James Moore (1650-1706), un gouverneur colonial de Caroline du Sud ;
 James Moore (1737-1777), un général de la Continental Army ;
 James Moore (1849-1935), un cycliste anglais ;
 James Moore (1914-1987), un monteur américain ;
 Slim Harpo (1924-1970), un musicien de blues dont le vrai nom est James Moore ;
  (1929-), un écrivain cornique ;
 James Moore (1935-), un pentathlète moderne américain ;
 James Moore (1947-), un biographe britannique ;
 James Moore (1956-2000), un chanteur américain de gospel ;
 James Moore (1976-), un homme politique canadien ;
 James Moore (1993-), un joueur de rugby à XV japonais d'origine australienne.